Flera personer har burit namnet Gustaf Lundgren, bland andra:

 Gustaf Lundgren (1773–1827)
 Gustaf Lundgren (lappmissionär), (1893–1954), svensk lappmissionär
 Gustaf Lundgren (författare), (1905–1986), svensk författare och förlagsredaktör

Se även 
 Gustav Lundgren, född 1980, jazzmusiker
 Gustav Lundgren, född 1995, fotbollsspelare